Die Prva Liga RS 2021/22 war die insgesamt 27. Saison der Republika Srpska und die 20. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 13. August 2021 und endete am 28. Mai 2022.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Planmäßig sollte der Meister in die Premijer Liga aufsteigen. Da der FK Krupa keine Lizenz für die Premijer Liga erhielt, stieg der Zweite auf. Die beiden letzten Teams stiegen direkt ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 2021/22 soccerway.com
 Ergebnisse und Tabelle auf fsrs.org (serbisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22